Les quatre plomes (pel·lícula de 1939), pel·lícula dirigida per Zoltan Korda, estrenada el 1939
 Les quatre plomes (pel·lícula de 2002), pel·lícula estatunidenco-britànica del realitzador indi Shekhar Kapur, estrenada l'any 2002.